Ty – angielskie imię
 ty – dwuznak węgierski
 "ty" – zaimek osobowy

Znane postacie 
 Ty Burrell – amerykański aktor
 Ty Cobb – amerykański gracz w baseball
 Ty Detmer – amerykański piłkarz
 Ty Duin – amerykański koszykarz
 Ty Law – amerykański piłkarz
 Ty Lawson – amerykański koszykarz
 Ty Longley – amerykański gitarzysta
 Ty Loomis – amerykański gracz siatkówki na plaży
 Ty Murray – dziewięciokrotny mistrz świata – kowboj rodeo. Współzałożyciel i doradca zarządu Professional Bull Riders
 Ty Olsson – kanadyjski aktor
 Ty Page – amerykański skater
 Ty Pennington – amerykański osoba znana z programów telewizyjnych i model
 Ty Tabor – amerykański muzyk
 Ty Warner – amerykański producent zabawek
 Ty Watson – gracz rugby league i trener
 Ty (raper) – brytyjski artysta hip-hop